Gustav Flatow - ginasta alemão.
Alfred Flatow - ginasta alemão.
Desambiguações de sobrenomes